Ashfield (Argyll and Bute) - localidade na Argyll and Bute, Escócia
Ashfield (Carmarthenshire) - localidade na Carmarthenshire, País de Gales
Ashfield (Hampshire) - localidade na Hampshire, Inglaterra
Ashfield (Herefordshire) - localidade na Herefordshire, Inglaterra
Ashfield (Massachusetts) - localidade na Massachusetts, Estados Unidos
Ashfield (Nottinghamshire) - distrito na Nottinghamshire, Inglaterra
Ashfield (Nova Gales do Sul) - localidade na Nova Gales do Sul, Austrália
Ashfield (Shropshire) - localidade na Shropshire, Inglaterra
Ashfield (Silent Hill)
Ashfield (Stirling) - localidade na Stirling, Escócia
Ashfield (Suffolk) - localidade na Suffolk, Inglaterra